Název Kobeřice má více sídel:
 Kobeřice, obec v okrese Opava
 Kobeřice (Hradčany-Kobeřice), část obce Hradčany-Kobeřice v okrese Prostějov
 Kobeřice u Brna, obec v okrese Vyškov